Buddeus ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Buddeus (1695–1753), deutscher Mediziner
 Carl Friedrich Buddeus († 1716), deutscher Philologe und Pädagoge
 Carl Friedrich Christian Buddeus (1775–1864), deutscher Maler
 Johann Karl Immanuel Buddeus (1780–1844), deutscher Staatswissenschaftler
 Johann Franz Buddeus (1667–1729), deutscher Philosoph und Theologe
 Julius Buddeus (1812–1873), deutscher Verleger, Buch- und Kunsthändler
 Karl Franz Buddeus (1695–1753), deutscher Jurist und Staatsmann
 Wilhelm Friedrich Franz Buddeus, deutscher Jurist, Sohn von Karl Franz Buddeus